Żukowski ist der Familienname folgender Personen:

 Maciej Żukowski (* 1959), polnischen Wirtschaftswissenschaftler 
 Mateusz Żukowski (* 2001), polnischer Fußballspieler
 Stanisław Żukowski (1873–1944), polnischer Maler

Siehe auch:
 Zuckowski
 Zukofsky
 Schukowski (Begriffsklärung)